Stati Uniti d'America
 Graysville – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Graysville – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Graysville – città della Contea di Rhea, Tennessee